Rapariegos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Rapariegos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Rapariegos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar